
Molekulska formula -{C15H25NO2}- se može odnositi na:

 2,5-Dimetoksi-4-butilamfetamin
 Ksibenolol